Il singolare del torneo di tennis ATP Buenos Aires 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Coria che ha battuto in finale Alberto Berasategui 6-1, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Agustín Calleri (quarti di finale)
 Joan Balcells (primo turno)
 German Puentes-Alcaniz (primo turno)
 Fernando Meligeni (secondo turno)

 Hernán Gumy (secondo turno)
 Guillermo Coria (Campione)
 Jacobo Diaz-Ruiz (primo turno)
 Galo Blanco (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 2000